De Bulgaarse voetbalclub Lokomotiv Sofia speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Lokomotiv Sofia

 De uitwedstrijd tegen Bnei Jehoeda Tel Aviv werd gespeeld in Senec (Slowakije)

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Bulgarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Lokomotiv Sofia
Lokomotiv Sofia